Листвинська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Листвинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район